Кенмор () — распространённое географическое название ряда мест на территориях англоговорящих стран, фамилия и пр.

Географические объекты

Австралия

Канада 
  — сельское поселение к юго-востоку от Оттавы

Великобритания

США 
  — город в штате Вашингтон

Фамилия

Разное